Qing peut faire référence à :
 dynastie Qing (清朝), la dernière dynastie à avoir régné sur la Chine, de 1644 à 1911,
 xian de Qing (青县), une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine,
 Qìng (庆), un caractère chinois,
 Qing, une rivière.

Homonymie de toponyme